Ferdinand, der Stier bezeichnet:

 Ferdinand, der Stier (Kinderbuch), Kinderbuch von Munro Leaf (1936)
 Ferdinand, der Stier (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Dick Rickard (1938)

Siehe auch
 Ferdinand – Geht STIERisch ab!